Сулейман Діавара (,  24 грудня 1978, Дакар) — сенегальський футболіст.
 Фуссені Діавара (фр. Fousseni Diawara, * 28 серпня 1980, Париж) — французький і малійський футболіст.